Comes:
 Comes — спутник, попутчик, провожатый, сопровождающий.
 Comes — древнеримское (а затем византийское) должностное лицо и титул.
 O. Comes — итальянский ботаник и миколог.